A 30 879-es számú mellékút egy öt számjegyű országos közút-szakasz a Pest megyei Gödöllő és Szada határvidékén. Az M3-as autópálya és az M31-es autópálya találkozási csomópontjának egyik egyirányú útja, amely csomópont az M3-as sztráda és a 2104-es út keresztezését is kiszolgálja.

Szadán ágazik ki, az M3-as felől, a Budapestről kivezető irányban, és az M31-esre vezeti rá a forgalmat. Magával az M3-assal azonban nem találkozik közvetlenül, a 30 871-es útból indul ki. Utolsó méterein már gödöllői területen húzódik. Teljes hossza, az országos közutak térképes nyilvántartását szolgáló kira.gov.hu adatbázisa szerint 431 méter.

Források
 kira.gov.hu, lekérdezés időpontja: 2019. május 31.

Jegyzetek

30879
Gödöllő
Szada
M3-as autópálya